Перу (исп. Perú) — многозначный термин.

 Перу — государство в Южной Америке.
 Перу — вице-королевство входившее в состав испанской колониальной империи.
 Перу — станция Линии A метрополитена Буэнос-Айреса.
 (10866) Перу — астероид главного пояса, который был открыт 14 июля 1996 года.